Девушка в поезде — название произведений.
 Девушка в поезде — роман Полы Хокинс 2015 года.
 Девушка в поезде — рассказ Агаты Кристи.
 Девушка в поезде — французский фильм 2009 года.
 Девушка в поезде — американский фильм 2013 года.
 Девушка в поезде — американский фильм 2016 года.